{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
! # !!  width=500|Título !! Data da Estreia